Rizzoli ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Rizzoli (1889–1970), italienischer Verleger
 Angelo Rizzoli Jr. (1943–2013), italienischer Verleger, Fernseh- und Filmproduzent
 Anna Maria Rizzoli (* 1951/53), italienische Schauspielerin
 Bruna Rizzoli (* 1925), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Elmar Rizzoli, österreichischer Beamter und Krisenmanager des Landes Tirol
 Francesco Rizzoli (1809–1880), italienischer Chirurg
 Nicola Rizzoli (* 1971), italienischer Fußballschiedsrichter

Rizzoli steht für:
 Rizzoli Verlag, Mailand, siehe RCS MediaGroup

Siehe auch:
 Rizzoli & Isles, US-amerikanische Fernsehserie
 Rizzolli